Niemcy:
 Wahn – dzielnica Kolonii

Osoby:
 Conrad Wahn – niemiecki architekt